Крофтон има више значења:
 Крофтон (Мериленд)
 Крофтон (Кентаки)
 Крофтон (Небраска)